Sagui-de-Manicoré (Mico manicorensis) é uma espécie de macaco do Novo Mundo da família Cebidae e subfamília Callitrichinae, endêmico da Amazônia brasileira. Foi encontrado a cerca de 200 km de Manaus, perto do rio Madeira. M. manicorensis deve ser classificado como Mico marcai de acordo com recentes evidências morfológicas (pigmentação facial e cor de pelagem) e de distribuição geográfica.

Mamíferos do Brasil
Mamíferos descritos em 2000
Calitriquídeos